NGTS bezeichnet:
 als ICAO-Code den Flugplatz Tabiteuea Süd

NGTS als Abkürzung steht für:
 Next-Generation Transit Survey, eine Forschungseinrichtung zur Exoplanetensuche

Abkürzung